— японский футболист, защитник.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Сёнан Бельмаре», «Касима Антлерс».

Национальная сборная 
С 1994 по 2003 год сыграл за национальную сборную Японии 38 матчей.

Клубная статистика

Статистика за сборную

Достижения

Командные 
 Джей-лиги: 1998, 2000, 2001
 Кубок Императора: 1994, 1997, 2000
 Кубок Джей-лиги: 1997, 2000, 2002

Индивидуальные 
 Включён в сборную Джей-лиги: 2001

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Сёнан Бельмаре»
Игроки ФК «Касима Антлерс»